Death by Rock and Roll – singolo dei The Pretty Reckless del 2020
 Death by Rock and Roll – album dei The Pretty Reckless del 2021